Delko est un réseau français d'ateliers de réparation automobile franchisés fondé en 1999 par Philippe Lannes à La Bouilladisse dans les Bouches-du-Rhône. L'enseigne est implantée en France et compte en 2016 près de 80 garages dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes.

Le réseau est animé par la société Delko Développement.

Historique 

En 1999, Philippe Lannes crée le premier centre Delko à La Bouilladisse dans le département des bouches-du-rhône. L'enseigne comptera trois centres intégrés deux années plus tard.

En 2004 est créée Delko Développement, la structure de développement qui gère l’expansion de l’enseigne par la franchise depuis la commune de Fuveau. La franchise Delko comptera dès 2008 un total de 34 centres en exploitations dans le sud de la France.

Par la suite, l'enseigne lance son offre de vente de pièces à emporter dans ses centres pour les professionnels et les particuliers et poursuit son développement dans le grand ouest.

Courant 2012, l'enseigne compte 75 centres, intégrés et franchisés, dans le Sud-Est, le Sud-Ouest et la région Rhône-Alpes.

En parallèle du développement de la franchise, la plateforme delko.fr propose dès 2013 la vente de pièces détachées et des pneumatiques en ligne en optant pour une stratégie cross-canal

Philippe Lannes, le fondateur de l'enseigne, participe à l'émission Patron Incognito diffusée sur M6 le .

L'enseigne est en expansion, le chiffre d'affaires global du réseau Delko était de  d'euros pour l'année 2014.

En 2017, la boutique du site delko.fr n'étant pas rentable depuis son ouverture, la vente en ligne de pièces détachées n'est plus proposée.

Sponsor sportif 
En 2016, Delko devient le sponsor principal, pour une durée de trois ans, de l'équipe cycliste professionnelle Delko-Marseille Provence-KTM. Cette participation cesse à l’issue de la saison 2021.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Atelier de réparation automobile
 Entretien de l'automobile

Lien externe 
 

Entreprise d'entretien et de réparation de véhicules
Entreprise fondée en 1999
Entreprise du secteur des transports ayant son siège en France
Entreprise ayant son siège dans les Bouches-du-Rhône
Entreprise de distribution automobile